Novika – wokalistka
 Katarzyna Nowicka – dziennikarka TVP